

Abschlusstabelle der Äthiopischen Premier Liga 1997/98 

||(a.k.a. Mebrat Hail; als EELPA)
||(a.k.a. Medhin)
||(a.k.a. Ethiopian Bunna)
||(a.k.a Awassa Kenema)
||(a.k.a. Dire Dawa Cherka Cherk)
||
||(a.k.a. Kombelcha Cherka Cherk)
||Absteiger
|}

Saint George, Dire Dawa Railways and Muger Cements (Nazareth) stiegen auf, Paper and Pulp stieg ab.

1997 98
Fußballsaison 1997/98